Proper Records – etichetta discografica britannica
 Proper – album di Into It. Over It. del 2011